El término Polonia puede referirse:

a Polonia, el estado europeo;
a Polonia, personificación nacional y representación simbólica del país;
a Polonia, una localidad de Chile;
a Polonia, una estación cercana a la localidad chilena;
a Polonia, una localidad de Estados Unidos en el estado de Wisconsin;
a Polònia, un programa de televisión humorístico en TV3;
a Polonia, un club deportivo de Polonia;
a Polonia, un asteroide;

Históricamente puede referirse a diversas formas del estado polaco:

al Reino de Polonia, país de Europa Central que existió entre 1025 y 1796;
a la Segunda República Polaca, nombre aplicado históricamente a Polonia entre 1918 y 1939;
a la República Popular de Polonia, nombre oficial de Polonia entre 1952 y 1989.